Rikyū bezeichnet:
 Sen no Rikyū, einen japanischen Teemeister
 Rikyu, der Teemeister (jap. Titel: ), einen Film von Hiroshi Teshigahara
 Der Tod eines Teemeisters (jap. Titel: ), einen Film von Kei Kumai